Jellinghaus ist der Familienname folgender Personen: 

 Beate Mainka-Jellinghaus (* 1936), deutsche Schnittmeisterin
 Hermann Jellinghaus (1847–1929), deutscher Sprachforscher und Volkskundler
 Karl Jellinghaus (1897–1973), deutscher Sozialpolitiker
 Martin Jellinghaus (* 1944), deutscher Leichtathlet
 Theodor Jellinghaus (1841–1913), Missionar und einer der Initiatoren der deutschen Gemeinschaftsbewegung